Il vangelo della Maddalena (This Is My Blood) – romanzo di David Niall Wilson del 1999
 This Is My Blood – album dei Soul Embraced del 2002